Артуро Реджо (в шахматной литературе обычно используется написание Реджио; , 9 января 1862 или 1863, Гориция — 17 июля 1917, Милан) — итальянский шахматист, мастер, участник ряда крупных международных соревнований начала XX века, пятикратный неофициальный чемпион Италии (1900, 1901, 1905, 1913, 1916).

Профессионально заниматься шахматами начал во время учебы в Грацском и Венском технических университетах. С 1890 года жил в Милане. Состоял в Миланском шахматном обществе (), вел шахматную колонку в журнале «La Bicicletta».

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Гориции
Умершие в Милане